Fitzhugh oder FitzHugh ist der Familienname folgender Personen:

 George Fitzhugh (1806–1881), US-amerikanischer Befürworter der Sklaverei
 Henry FitzHugh, 5. Baron FitzHugh (1429–1472), englischer Adeliger
 Henry Fitzhugh (1801–1866), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker 
 Louise Fitzhugh (1928–1974), US-amerikanische Kinder- und Jugendbuchautorin und -illustratorin
 Mary Lee Fitzhugh Custis (1788–1853), US-amerikanische Laienführerin der Episkopalkirche in Alexandria County
 Scott Fitzhugh (1888–1956), US-amerikanischer Politiker
 William Fitzhugh (1741–1809), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fitzhugh (Arkansas)
 Fitzhugh (Mississippi)
 Fitzhugh (Oklahoma)
 Fitzhugh (Texas)
 Fitzhugh (Virginia)

Siehe auch:

 FitzHugh-Nagumo-Modell